Brachymitrion är ett släkte av bladmossor. Brachymitrion ingår i familjen Splachnaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Brachymitrion